Dubowski oder DuBowski ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Nikanorowitsch Dubowski (1859–1918), russischer Landschaftsmaler
 Sandi Simcha DuBowski (* 1970), US-amerikanischer Filmregisseur